Шевче́нко — распространённая украинская фамилия.

Существует несколько версий происхождения фамилии:
 Цеховая, то есть данная по ремеслу. Ремесло это называлось шевчевским. Швец, шевец — это портной, сапожник занимающийся шитьём одежды, обуви из ткани и кожи. Такое название этой профессии было распространено в деревнях и сёлах восточной Украины. Сыновья шевцов получали фамилию Шевченко и множество других похожих фамилий.
 По должности. У запорожских казаков шомпольщик, чистивший шомполом дула мушкетов, назывался «шевчик». Хотя, с другой стороны, шевчиками называли так же помощников шевцов (портных).
Большинство предков Шевченко получили свою фамилию первым способом. В их числе и предки известного поэта — Т. Г. Шевченко.

Примечания

См. также 
 Шевченковский

Ссылки 
 

Фамилии по алфавиту
Украинские фамилии